Джойи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джойи, Дэн (род. 1985) — американский саночник, выступавший за сборную США с 1998 года по 2010-й.
 Джойи, Марампуди (1942—2010) — католический прелат, епископ Кхаммама.
 См. также 
 Джойя